Angelos Vlachos kan syfta på:

 Angelos Vlachos (1838–1920), grekisk författare, diplomat och politiker
 Angelos Vlachos (1915–2003), grekisk författare, diplomat och politiker